Мартынов Владимир Фёдорович (1811; Мартыновка Константиноградский повет, Полтавская губерния, Российская империя) — русский офицер, участник Кавказской войны.

Биография

Происхождение. Начало службы 
Владимир Мартынов родился в 1811 году в деревне Мартыновка Константиноградского повета Полтавской губернии, в семье отставного поручика Фёдора Андреевича Мартынова, происходившего из мелкопоместных служилых дворян той же губернии.

Семья 
Жена: Елена Яковлевна.
Дети: София, Андрей 01.06.1853, Александр 27.05.1859. Внесены во 2-ю часть Родословной книги, литера Л, стр. 481, указом Герольдии № 1754 об утверждении в Дворянстве 16 марта 1858 года.
Источник: Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии. Изд. Полтавским Дворянским Депутатским собранием. г. Полтава, 1898.